It’s Not Too Late ist der Titel von:

 It’s Not Too Late (Don’t Sorrow), Single des deutschen Synthie-Pop-Duos Wolfsheim (1992)
 It’s Not Too Late (Album), Musikalbum des US-amerikanischen Rockmusikers Neal Morse (2002)